Diospyros scheuzeri är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Addison Brown och Franz Unger. Diospyros scheuzeri ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
scheuzeri